Todesco est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Anita Todesco (1939-), actrice italienne ;
  (1969-), journalistle italien ;
  (1960-), joueur de football italien.
 , qui donna son nom à un palais viennois, le palais Todesco.
 

Patronyme italien